Edward Tennant peut faire référence à:

 Edward Tennant (1859–1920), homme politique libéral écossais
 Edward Wyndham Tennant (1897–1916), poète de guerre anglais
 Edward Tennant,  qui a piloté pour la première fois le Folland Gnat